Гостинский — фамилия.

Известные носители:

  (1847—1910) — чешский математик; сын Отокара Гостинского.
 Гостинский, Вячеслав Вячеславович (1922—1991) — советский актёр; заслуженный артист Кабардино-Балкарской АССР.
 Гостинский, Отокар (1847—1910) — чешский искусствовед, публицист; отец Богуслава Гостинского.
 Гостинский, Пётр Забой (ум. 1848) — словацкий писатель; известен также как Kellner.

Примечания